As Cariocas, além de referir-se às mulheres nascidas na cidade do Rio de Janeiro, pode referir-se também a:

 As Cariocas (livro), coletânea de crônicas de Sérgio Porto
 As Cariocas (filme), produção brasileira de 1966, com Norma Bengell e Lilian Lemmertz
 As Cariocas (série), produção televisiva de 2010

Desambiguações de artes